Henry Backor (né le  à Fort William, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1945 avec les  dans la Pacific Coast Hockey League.

Statistiques de carrière 

|1945-1946 || Oaks d'Okland || PCHL ||40 ||27 ||14 ||41 ||20 || || || || ||  
|- 
|1946-1947 || Oaks d'Oakland || PCHL ||60 ||41 ||32 ||73 ||18 || || || || ||   
|-
|1947-1948 || Flyers de Saint-Louis || LAH ||64 ||15 ||14 ||29 ||33 || || || || || 
|-  
|1948-1949 || Flyers de Saint-Louis || LAH ||54 ||10 ||11 ||21 ||26 ||7 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|1949-1950 || Flyers de Saint-Louis || LAH ||44 ||10 ||19 ||29 ||6 ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 
|- 
|1950-1951 || Sea Gulls de Milwaukee || USHL ||2 ||2 ||0 ||2 ||0 || || || || ||  
|-
|1950-1951 || Flyers de Saint-Louis || LAH ||53 ||12 ||10 ||22 ||14 || || || || || 
|- 
|1951-1952 || Flyers d'Edmonton || PCHL ||52 ||14 ||15 ||29 ||8 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|1952-1953 || Cataracts de Shawinigan-Falls || LHSQ ||5 ||1 ||0 ||1 ||0 || || || || ||  
|-
|1952-1953 || Miners de Glace Bay || MMHL ||71 ||31 ||35 ||66 ||18 || || || || ||  
|- 
|1954-1955 || Indians de Sault Ste. Marie || NOHA || || || || ||  || || || || ||

Notes et références 

Naissance en septembre 1924
Naissance à Thunder Bay (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Flyers d'Edmonton
Joueur des Oaks d'Oakland
Joueur des Flyers de Saint-Louis
Joueur des Sea Gulls de Milwaukee
Joueur des Miners de Glace Bay
Joueur des Indians de Sault Ste. Marie
Joueur des Cataracts de Shawinigan-Falls
Attaquant de hockey sur glace